Доња Дубница  може бити:

 Доња Дубница (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Доња Дубница (Подујево), насеље у општини Подујево, КиМ, Република Србија